Der Begriff lokal endlich wird in der Mathematik verwendet bei:

 einer lokal endlichen Gruppe
 einer lokal endlichen Halbordnung
 einem lokal endlichen Maß
 einer lokal endlichen Überdeckung